Black Point Beach – plaża w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Shelburne;
 Black Point Beach – plaża chroniona w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax.